

Пухали — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пухали — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Пухали — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства